Miejscowości w Polsce
 Chmielewko – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna.
 Chmielewko – przysiółek w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Świercze, sołectwo Chmielewo (gmina Świercze).